Aripuanense – abitanti di Aripuanã
Aripuanense – abitanti di Novo Aripuanã